Sato puede referirse a:

 SATO, empresa constructora.
 Sato, vino de arroz.

Personas 
 Sato Chiyako, cantante japonesa. 
 Aiko Sato, deportista japonesa.
 Akio Sato, luchador profesional japonés.
 Bumpei Sato, tenista profesional japonés.
 Hide Sato, luchador profesional japonés.
 Hikaru Sato, luchador profesional japonés.
 Kohei Sato,  luchador de profesional japonés.
 Megumi Sato, luchador profesional japonés.
 Romain Sato, baloncestista de República Centroafricana.
 Takeshi Sato, luchador profesional japonés.
 Takuma Satō, piloto de automovilismo de velocidad japonés.

Personajes 
 Hoshi Sato, personaje ficticio del universo Star Trek.

Otros 
 Sato, raza de perro predominantemente mestizo, originado de los cruces de razas naturales con especies autóctonas de centro y Suramérica,
 Satō  desambiguación.